Сте́фан Ма́ркович (; родился 25 апреля 1988 года в Белграде, СР Сербия, СФРЮ) — сербский профессиональный баскетболист.

Клубная карьера 
Начал клубную карьеру в 2005 году в сербской команде «Атлас». С 2006 по 2010 год играл за другой сербский клуб «Хемофарм». Сезон 2010-11 провёл в Италии, где выступал за «Бенеттон». В июне 2011 года подписал двухлетний контракт с испанской «Валенсией». В июле 2013 года переговоры о новом контракте между клубом и игроком зашли в тупик, и Маркович стал свободным агентом. В октябре 2013 года подписал однолетний контракт с клубом «Банвит».

В июне 2014 года Маркович подписал двухлетний контракт с клубом «Малага».

13 августа 2016 года Маркович принял решение продолжить свою карьеру в российском клубе «Зенит». Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления. В сезоне 2016/2017 Стефан с одноклубниками будет выступать в Единой лиге ВТБ и Еврокубке.

Сборная Сербии 
Первое крупное выступление в мужской сборной Сербии — Чемпионат Европы 2007 года в Испании. На чемпионате Европы 2009 года в Польше завоевал серебро. Также выступал за сборную на чемпионате мира 2010 года, когда команда уступила в матче за бронзовые медали команде Литвы. На чемпионате Европы 2011 года в Литве команда выступила неудачно, заняв только 8-е место.

Маркович выступал на Евробаскете 2013 года, а также завоевал серебряные медали чемпионата мира 2014 года в Испании.

На Олимпиаде 2016 Маркович в составе сборной Сербии стал серебряным призёром игр, проводя на площадке в среднем 22,4 минуты игрового времени, набирая по 6,2 очка и отдавая 3,2 результативных передачи. После окончания турнира объявил о завершении карьеры в национальной команде. Его уход был разочарованием как для фанатов сборной Сербии, так и для игроков, для которых Маркович был одним из ветеранов-лидеров. Милош Теодосич, с которым Маркович начинал выступать ещё за юношескую команду, так отозвался об этом решении: "сборная потеряла очень много с его уходом. Он был душой команды! Я надеюсь, что ещё осталась возможность передумать". Маркович завершил карьеру на мажорной ноте, сыграв решающую роль в ключевой и очень трудной победе в четверть-финале Олимпиады над сборной Хорватии.

Достижения 
  Чемпион Италии: 2020/2021

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Профиль в чемпионате Испании
 Профиль на Драфте НБА
 Профиль в лиге АВА
 Профиль игрока на сайте Draftexpress.com
 Профиль Марковича на сайте Еврокубка
 Статистика игрока на сайте basketball.realgm.com

Баскетболисты Сербии и Черногории
Баскетболисты Сербии
Игроки БК «Атлас»
Игроки БК «Вршац»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Бандырма»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки сборной Сербии по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года